Влади́мир Алексе́евич Воропа́ев (род. 13 ноября 1950, Москва) — российский , специалист в области русской литературы XIX века, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова. Председатель Гоголевской комиссии Научного совета РАН «История мировой культуры». Член Союза писателей России. Автор многочисленных трудов о жизни и творчестве Гоголя. Член редколлегии «Гоголеведческих студий» (Гоголевский научно-методический центр, Украина, г. Нежин), журнала «Православный Паломник».

Кандидат филологических наук (1985, диссертация «Традиции русского народного творчества в поэтике „Мёртвых душ“ Н. В. Гоголя»), доктор филологических наук (1997, диссертация «Гоголь в последнее десятилетие его жизни: новые аспекты биографии и творчества»).

Награды 
 Орден святого преподобного Нестора-Летописца первой степени (25 марта 2010, Киев) — за подготовку полного собрания сочинений и писем Н. В. Гоголя в 17 томах

Творчество 
 Книги
 «Духом схимник сокрушенный… Жизнь и творчество Н. В. Гоголя в свете Православия» (М., 1994)
 «Н. В. Гоголь: Жизнь и творчество. В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам» (М., 1998, 1999, 2002, 2004)
 «Гоголь над страницами духовных книг: Научно-популярные очерки» (М., 2002)
 «Николай Гоголь: Опыт духовной биографии» (М., 2008)

 Статьи
 «Лествица» Николая Гоголя // Литературная учеба. — М., 2000. — № 2. — С. 159—182.
 Последняя книга Гоголя (К истории создания и публикации «Размышлений о Божественной Литургии») // Русская литература: СПб., 2000. — № 2. — С. 184—194.
 Малоизвестная часть творческого наследия Н. В. Гоголя: выписки из творений святых отцов и богослужебных книг // Время и текст: Историко-литературный сборник. — СПб., 2002. — С. 162—171.
 Полтора века спустя. Гоголь в современном литературоведении // Москва. 2002. — № 8. — С. 219—225;
 «Размышления о Божественной Литургии» Николая Гоголя: из истории создания и публикации // Вестник Православного Свято-Тихоновского Богословского Института. — 2003. — № 1. — С. 10—30.
 Русская эмиграция о Гоголе // Литературная учёба. — М., 2003. — Кн. 3. — С. 82—109;
 Николай Гоголь: Опыт духовной биографии // Н. В. Гоголь и Православие. Сборник статей о творчестве Н. В. Гоголя / Международный Фонд единства православных народов. — М., 2004. — С. 7—111.
 Что означает слово «самовластье» у Ф. И. Тютчева? : научное издание // Русская речь. — 2004. — № 6. — С. 6-12.
 «Покойника встретить — к счастью»: народные приметы в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» // Русская речь. — 2008. — № 2. — С. 114—117.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте филологического факультета МГУ
 Публикации В. А. Воропаева на «Русской народной линии»
 Публикации В. А. Воропаева на «Русской линии»
 Публикации В. А. Воропаева на портале «Слово»
 Профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор филологических наук Владимир Воропаев в гостях у Ольги Шелест и Антона Комолова. Радиокомпания «Маяк», 03.04.2009

Публикации, посвящённые 60-летию В. А. Воропаева 
 Игумен Евфимий (Моисеев) Не многие делайтесь учителями!. Русская народная линия, 10.11.2010
 Валерий Лепахин Многая лета!. Русская народная линия, 11.11.2010
 Иерей Александр Шумский Верный человек. Русская народная линия, 12.11.2010
 Владимиру Воропаеву — 60 лет. Русская народная линия, 08.11.2010
 Александр Каплин «Взгляни на ниву; пашни много…». Русская народная линия, 13.11.2010
 Иеромонах Никон (Белавенец) Иеромонах Никон (Белавенец): «Это подлинный христианин». Русская народная линия, 13.11.2010

Преподаватели филологического факультета МГУ
Члены Союза писателей России
Гоголеведы